Byte
Byte (revista)

Desambiguação